Акома (, от  — Силы молодых коммунистов) — индонезийская политическая партия коммунистической направленности.

История партии 
Акома была основана в июне 1946 года как молодёжная коммунистическая группа, в её состав вошли коммунисты, не пожелавшие вступать в Коммунистическую партию Индонезии, среди них было много последователей Тана Малака. Акома вошла в состав Революционного народного движения под руководством Тана Малака. Лидером Акомы стал Ибну Парна.

8 августа 1952 года Акома была преобразована в политическую партию, Ибну Парна остался её руководителем.

По своей политической программе Акома была близка к партии Мурба, но многие её члены позже перешли в Коммунистическую партию Индонезии, например, Сидик Кертапати (), ставший членом Центрального комитета КПИ.

Партия Акома имела свою фракцию в Индонезийском крестьянском союзе (SAKTI). Она сохраняла там своё влияние вплоть до слияния SAKTI с крестьянскими организациями, работавшими под руководством КПИ.

На  Акома получила 64 514 голосов (0,2 %) и одно место в парламенте — его занял Ибну Парна. После выборов партия вступила в . В Учредительном собрании Акома поддерживала Социально-экономический блок.

В начале 1950-х годов партия наладила контакты с троцкистским Четвёртым интернационалом. В 1956 году Ибну Парна присутствовал на всемирном съезде интернационала. В 1959 году партия стала индонезийской секцией Международного секретариата Четвёртого интернационала.

В феврале 1959 года Ибну Парна был лишён депутатской неприкосновенности и арестован за оскорбление генерала Насутиона в своей брошюре.

В 1965 году партия Акома, как и другие организации коммунистического толка, была запрещена, многие её члены, в том числе Ибну Парна, стали жертвами антикоммунистического террора.

Примечания 

Коммунистические партии Индонезии
Троцкистские организации Индонезии
Индонезия
Воссоединённый Четвёртый интернационал
Запрещённые политические партии
Политические партии, основанные в 1952 году